Bours pode referir-se a:

 Bours (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Bours (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos

sr:Бур